Эксгума́ция:

 Эксгумация — извлечение трупа из места его захоронения.
 «Эксгумация» — рассказ Говарда Лавкрафта, написанный в 1935 году.